Neea steht für:

 Nea (Vorname), ein finnischer Vornamen
 Neea (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Wunderblumengewächse#Systematik und Verbreitung

NEEA steht als Abkürzung für:

 National Express East Anglia (seit dem 26. Februar 2008, vorher one), ehemalige Bezeichnung einer britischen Bahnbetriebsgesellschaft 

Abkürzung